RPR steht als Abkürzung für:
 Powiat Przemyski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Radiusperiostreflex, durch Schlag auf den Unterarm ausgelöster Muskeleigenreflex, siehe Eigenreflex #Radiusperiostreflex
 Rassemblement pour la République, ehemalige französische Partei
 Republica Populară Română, siehe Volksrepublik Rumänien
 Republikanische Partei Russlands, oppositionell gesinnte russische Partei, siehe Partei der Volksfreiheit
 Resilient Packet Ring, eine Netzwerktechnologie
 Rheinland-Pfälzischer Rundfunk, privater Hörfunksender in Deutschland, siehe RPR1
 Rad Pendler Route

Abkürzung